Род Холкомб () — американский  и  телевидения. Он является режиссёром эпизодов таких сериалов как «Скорая помощь», «Остров фантазий», «Команда „А“», «Остаться в живых», «Нашествие», «Лунный свет», «Акула», «Чайна-Бич», «Умник», «Великий уравнитель», «Блюз Хилл-стрит», «Западное крыло» и «4исла».

В 1986 году, он снял телефильм «Слепое правосудие» с Тимом Мэтисоном в главной роли.

В 2009 году, Холкомб получил премию «Эмми» за лучшую режиссуру драматического сериала за финал сериала «Скорая помощь», «And in the End…».

В 2010 году, Холкомб снял эпизоды «Conjugal» и «Bang» для первого сезона юридической драмы CBS «Хорошая жена». В этом же году, он снял телевизионную адаптацию «Девятнадцатой жены», основанной на одноимённом романе.

Избранная фильмография

Режиссёр 
 Человек на шесть миллионов долларов / The Six Million Dollar Man (1977—1978)
 Американские девушки / The American Girls (1978)
 Капитан Америка / Captain America (1979)
 Звёздный крейсер «Галактика» / Battlestar Galactica (1978—1979)
 Би Джи и медведь / B. J. and the Bear (1979)
 Большой Шамус, Маленький Шамус / Big Shamus, Little Shamus (1979)
 Медэксперт Куинси / Quincy, M.E. (1979—1980)
 Остров фантазий / Fantasy Island (1980)
 За пределами Дикого Запада / Beyond Westworld (1980)
 Стоун / Stone (1980)
 Тэнспид и Браун Шу / Tenspeed and Brown Shoe (1980)
 Полуночные подношения / Midnight Offerings (1981)
 Блюз Хилл-стрит / Hill Street Blues (1981)
 Брет Маверик / Bret Maverick (1981)
 Величайший американский герой / The Greatest American Hero (1981—1982)
 Чикагская история / Chicago Story (1982)
 Связь с Девлином / The Devlin Connection (1982)
 The Quest / The Quest (1982)
 Команда «А» / The A-Team (1983)
 Жало красных фонарей / The Red-Light Sting (1984)
 Земля без мужчин / No Man’s Land (1984)
 Пугало и миссис Кинг / Scarecrow and Mrs. King (1983—1984)
 Дело Картье / The Cartier Affair (1984)
 Отеческое правосудие / Two Fathers' Justice (1985)
 Stitches / Stitches (1985)
 Уравнитель / The Equalizer (1985)
 Слепое правосудие / Blind Justice (1986)
 Шпионы / Spies (1987)
 Умник / Wiseguy (1987)
 Долгая дорога домой / The Long Journey Home (1987)
 Чайна-Бич / China Beach (1988)
 Вулф / Wolf (1989)
 Золотая цепь / Chains of Gold (1990)
 Эйнджел-стрит / Angel Street (1992)
 Под угрозой смерти / Donato and Daughter (1993)
 Секретный агент Ройс / Royce (1994)
 Спасибо от благодарной нации / Thanks of a Grateful Nation (1998)
 Троица / Trinity (1998)
 Песни в обычное время / Songs in Ordinary Time (2000)
 Восточный парк / The District (2001)
 Воспитание Макса Бикфорда / The Education of Max Bickford (2001—2002)
 Секреты Пентагона / The Pentagon Papers (2003)
 Западное крыло / The West Wing (2005)
 Нашествие / Invasion (2005)
 Нарушители кодекса / Code Breakers (2005)
 Охотники за головами / Bounty Hunters (2005)
 Акула / Shark (2006—2007)
 Лунный свет / Moonlight (2007)
 Остаться в живых / Lost (2005—2009)
 Скорая помощь / ER (1994—2009)
 4исла / Numbers (2006—2009)
 Морская полиция: Лос-Анджелес / NCIS: Los Angeles (2009)
 Правосудие / Justified (2010)
 Хорошая жена / The Good Wife (2009—2010)
 Девятнадцатая жена / The 19th Wife (2010)
 Фишки. Деньги. Адвокаты / The Defenders (2010)
 C.S.I.: Место преступления Майами / CSI: Miami (2010)
 Закон и порядок: Лос-Анджелес / Law & Order: LA (2011)
 Риццоли и Айлс / Rizzoli & Isles (2011)
 Элементарно / Elementary (2012)
 Айронсайд / Ironside (2013)
 Пожарные Чикаго / Chicago Fire (2014)
 Менталист / The Mentalist (2015)
 Кровь и нефть / Blood & Oil (2015)
 Агент Икс / Agent X (2015)
 Лёд / Ice (2017)
 Мыслить как преступник: За границей / Criminal Minds: Beyond Borders (2016—2017)

Продюсер 
 Гарри О. / Harry O (1976)
 Чyдо-женщина / Wonder Woman (1976)
 Человек на шесть миллионов долларов / The Six Million Dollar Man (1976—1978)
 Земля без мужчин / No Man’s Land (1984)
 Умник / Wiseguy (1987)
 Чайна-Бич / China Beach (1988)
 Воспитание Макса Бикфорда / The Education of Max Bickford (2002)
 Секреты Пентагона / The Pentagon Papers (2003)
 Охотники за головами / Bounty Hunters (2005)
 Акула / Shark (2006—2007)
 Лунный свет / Moonlight (2007—2008)

Сценарист 
 Жало красных фонарей / The Red-Light Sting (1984)
 Вулф / Wolf (1989—1990)

Примечания